Vilar do Monte (Barcelos) — freguesia no concelho de Barcelos, Portugal
 Vilar do Monte (Macedo de Cavaleiros) — freguesia no concelho de Macedo de Cavaleiros, Portugal
 Vilar do Monte (Ponte de Lima) — freguesia no concelho de Ponte de Lima, Portugal

Desambiguações de topônimos